Гепа́рд может означать:

 Гепард — хищник, млекопитающее семейства кошачьих.
 «Гепард» — германская зенитная самоходная установка.
 «Гепард» — художественный фильм 1989 года кинокомпании Walt Disney Pictures.
 «Гепард» — российский пистолет-пулемет производства завода «Ижмаш».
 «Гепард» — серия ракетных катеров на вооружении ВМС Германии.
 «Gepard» — серия венгерских крупнокалиберных снайперских винтовок.
 Гепард (подводная лодка) — российская подводная лодка типа «Барс».
 К-335 «Гепард» — советская атомная подводная лодка проекта 971М «Щука-Б».
 проект 11661 (шифр «Гепард») — серия советских сторожевых кораблей.

См. также 
 Леопард (значения)